Brass Buttons – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
Brass Buttons – cortometraggio del 1914 diretto da William Desmond Taylor
Brass Buttons – film del 1919 diretto da Henry King
Brass Buttons – cortometraggio del 1920 prodotto dalla Bull's Eye